|}

Die Bahnstrecke Landl (Oberbay) Abzw–Frasdorf ist eine eingleisige, elektrifizierte Nebenbahn in Bayern. Sie zweigt bei Rosenheim von der Bahnstrecke Rosenheim–Salzburg ab und führt nach Rohrdorf, die weitere Strecke nach Frasdorf wurde 1970 stillgelegt und besteht nicht mehr: sie wurde  in einen  Radweg umgewandelt.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde am 9. Mai 1914 eröffnet.

In den 1950er und frühen 1960er Jahren verkehrten regelmäßig Ski-Sonderzüge.

Zum 27. September 1970 wurde die Teilstrecke zwischen Rohrdorf und Frasdorf stillgelegt und kurze Zeit später abgebaut. Auf der ehemaligen Trasse verläuft heute ein Radweg. Stationsgebäude bestehen teilweise noch, das Empfangsgebäude von Rohrdorf wurde 1977 abgerissen.

Das verbliebene Teilstück zwischen Landl und Rohrdorf wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr im Personenverkehr betrieben, bestand jedoch als reine Güterstrecke zum Zementwerk in Rohrdorf weiter. Der umfangreiche Güterverkehr wurde mit Diesellokomotiven der Baureihen 211, 212 oder 218 abgewickelt. Wegen der starken Steigung vor Landl war mitunter auch Vorspann oder Schub zu beobachten. 1992 wurde die Strecke schließlich elektrifiziert, seitdem können Ganzzüge mit elektrischen Lokomotiven direkt bis zum Werk des Unternehmens Südbayerisches Portland-Zementwerk fahren.

Zu besonderen Anlässen, so etwa anlässlich des Rosenheimer Herbstfestes, verkehren zwischen Rohrdorf und Rosenheim auch wieder Reisezüge.

Weblinks 
 Lokalbahnstrecke: (Rosenheim -) Landl – Frasdorf auf www.kbaystb.de
 
 Kursbuch 1944

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bayern
Bahnstrecke Landl Oberbay Abzw Frasdorf
Bahnstrecke Landl Abzw Frasdorf
Erbaut in den 1910er Jahren